Niklas Andersson je ime več osebnosti:

 Niklas Andersson (1971)
 Niklas Andersson (1986)